Wurts ist der Familienname folgender Personen:

 Janny Wurts (* 1953), US-amerikanische Fantasy-Autorin und Illustratorin
 John Wurts (1792–1861), US-amerikanischer Politiker
 Alexander Jay Wurts, US-amerikanischer Elektroingenieur, Erfinder des Rollenblitzableiters

Siehe auch:

 Wurtz